NAND — аббревиатура или акроним, может означать:
 NAND () — универсальный двухвходовый логический элемент, штрих Шеффера.
 NAND — тип флеш-памяти по принципу изменения информации в её ячейках.

См. также 
 НАНД — Национальная ассоциация независимых директоров России